Мурвиль-От (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ревель. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31393.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 36 км к юго-востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 173 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 113 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 87 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 87 активных жителей работали 80 человек (45 мужчин и 35 женщин), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 26 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Марии Магдалины (XIV век). Исторический памятник с 1970 года
 Ветряная мельница и дом мельника (XVI век). Исторический памятник с 1988 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна